Валентина Васильевна Калегина (в девичестве — Камнева; 23 декабря 1928, Ленинград — 14 мая 2009, Санкт-Петербург) — советская и российская спортсменка, тренер по академической гребле. Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Родилась в Ленинграде в 1928 году. Выступала за ленинградские ДСО «Спартак» и «Динамо», тренировалась под руководством К. К. Птицына и К. Б. Путырского.

Чемпионка СССР по академической гребле (1950, 1951, 1957, 1958, 1962) в двойке парной. Чемпионка Европы (1967, 1958, 1961, 1962) в двойке парной и четвёрке парной (1959). В 1962 году была удостоена звания Почётного мастера спорта СССР.

После окончания выступлений перешла на тренерскую работу. С 1963 по 2003 год тренировала в ДСО «Динамо». С 1978 года также работала ленинградском училище олимпийского резерва. Подготовила множество спортсменов, среди них — Л. Парфёнова, М. Жукова, а также Е. Матиевская, серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года.

Была удостоена званий Заслуженного тренера РСФСР (1979) и СССР (1986), Заслуженного работника физической культуры РСФСР.

Умерла 14 мая 2009 года. Похоронена на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Примечания 

Тренеры по академической гребле СССР
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)